Fridtjof-Nansen-Schule (FNS) steht für folgende nach Fridtjof Nansen benannten Schulen:

* Fridtjof-Nansen-Schule Flensburg
 Fridtjof-Nansen-Schule (Hannover), Schule im denkmalgeschützten Schulgebäude in Hannover, Stadtteil Vahrenheide